Ringkamp bezeichnet:

 Ringkamp (Berg), ein Gipfel (2153 m) der Hochschwabgruppe in Österreich

Ringkamp ist der Familienname von:
 Werner Ringkamp (* 1937), deutscher Politiker (CDU)